Thomas Bormolini ist der Name folgender Personen:

* Thomas Bormolini (Biathlet) (* 1991), italienischer Biathlet
 Thomas Bormolini (Skilangläufer) (* 1993), italienischer Skilangläufer